Ziegenbach und Ziggenbach sind geographische Namen:

Ort:
 Ziegenbach (Markt Bibart), Ortsteil und Kirchdorf von Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Ziegenbach (Gerhardshofen), ehemaliger Ort bei Forst, Gemeinde Gerhardshofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Ziegenbach (Rappoltshofen), ehemaliger Ort bei Rappoldshofen, Gemeinde Gerhardshofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Gewässer:
 Ziegenbach (Aabach), linker Zufluss des Aabach (Hessel) zwischen Versmold und der Mündung, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Ziegenbach (Berka), rechter Zufluss des Hollenbachs (zur Berka) bei Wolfterode, Gemeinde Meißner, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Ziegenbach (Borstenbach), linker Zufluss des Borstenbachs in Bad Oeynhausen, Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Ziegenbach (Gehrklingenbach), rechter Zufluss des Gehrklingenbachs (zum Sulzbach, zur Aich) bei Schönaich, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Ziegenbach (Hüttenwerkskanal), rechter Zufluss des Hüttenwerkskanals bei Zanken, Gemeinde Hüttlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg (zum Kocher)
 Ziegenbach, Oberlauf der Kössein im Fichtelgebirge nahe Kössain, Stadt Waldershof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Ziegenbach, Abschnittsname(n) des Zeegenbachs, rechter Zufluss der Regnitz bei Pettstadt, Landkreis Bamberg, Bayern
 Ziegenbach (Sachsenhäger Aue), rechter Zufluss der Sachsenhäger Aue bei Auhagen, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Ziegenbach (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs im Vogtland
 Ziegenbach (Schwesnitz), rechter Zufluss der Schwesnitz in Wurlitz, Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern
 Ziegenbach (Südliche Regnitz), deutscher Name des rechten Oberlaufs der Südlichen Regnitz in Tschechien bis zur Landesgrenze zu Bayern an der Huschermühle von Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern; der tschechische Name für diesen Oberlauf wie für den Fluss ist Rokytnice

 Ziggenbach, östlicher Zufluss des Wägitalsersees (zur Wägitaler Aa) im Gemeindegebiet von Innerthal, Bezirk March, Kanton Schwyz

Sonstiges:
 Ziegenbach, Kirchengemeinde des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Markt Einersheim im gleichnamigen Kirchdorf von Markt Bibart

Siehe auch:

 Zeegenbach
 Zickenbach